Erika Vázquez Morales (Pamplona, 16 de febrer de 1983) és una davantera de futbol amb 47 internacionalitats per Espanya. Ha jugat l'Eurocopa 2013 i el Mundial 2015. Al maig de 2022 anuncia la seva retirada del futbol.

Trajectòria

Referències 

Davanteres de futbol femení
Futbolistes femenines internacionals amb Espanya
Futbolistes de Pamplona
Futbolistes del Reial Club Deportiu Espanyol (femení)
Futbolistes de l'Athletic Club de Bilbao (femení)
Futbolistes navarreses
Esportistes navarreses
Naixements del 1983